Alexei Mironow ist der Name folgender Personen:

* Alexei Nikolajewitsch Mironow (* 1977), russischer Sommerbiathlet
 Alexei Wladislawowitsch Mironow (* 2000), russischer Fußballspieler